Amigo kan syfta på:

 Amigo (företag) – en tysk speltillverkare
 Amigo (label) – en label inom skivbolaget Cosmos Music Group
 Amigo (TV-program) – en svensk frågesport för barn som började sändas i SVT 2005
 Amigo 23 – en svensk segelbåtstyp